Алексе́й Никола́евич Воропа́ев (23 января 1973, Москва — 5 ноября 2006, там же) — советский и российский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Биография 
В сборной СССР с 1991 года. Завоевал золото в «команде» на чемпионате мира 1991 года.

В 1992 отобрался на Олимпиаду-92, где также команда взяла золото. В составе команды вместе с Рустамом Шариповым считался «забойщиком», поскольку выходили на гимнастический помост первыми, не рассчитывая на высокие баллы от судей.

Окончил Московский областной педагогический институт (1996).

Скончался на 34-м году жизни от гепатита C. Похоронен на 53-м участке подмосковного Долгопрудненского (Южного) кладбища.

Спортивные достижения 
Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах мира, Европы и первенствах СССР:

Награды 
 Орден Почёта (1997)

Примечания

Литература 
 

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Умершие от гепатита
Похороненные на Долгопрудненском кладбище
Выпускники Московского государственного областного университета